You est un pronom anglais signifiant tu ou vous (voir aussi y'all).

Cinéma 

 , série de courts métrages d'animation ;
 , film américain de Melora Hardin sorti en 2009.

Télévision 
 You, titre original de la série télévisée américaine Parfaite, diffusée sur Lifetime.

Musique

Album 

 , album d'Aretha Franklin sorti le  ;
 , album de Bang Gang sorti en  ;
 , album de Gong sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Kate Havnevik sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Tuxedomoon sorti en .

Chanson 

 , chanson d'Ayumi Hamasaki que l'on retrouve sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Candlebox disponible sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Chris Young sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Galantis présente sur le EP  sorti le  ;
 , chanson de George Harrison qui se retrouve sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Radiohead présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Janet Jackson qui est sur son album  sorti le  ;
 , chanson de  sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Kaela Kimura présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kumi Kōda présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Lloyd présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Marvin Gaye présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Robin Stjernberg présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Romeo Santos présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de S Club 7 présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Shaznay Lewis présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti en  ;
 , chanson de Ten Sharp présente sur l'album  sorti en .
 , chanson de Wes Carr présente sur l'album  sorti le .
 You, chanson de Vasil Garvanliev sortie le .
 You (2021), chanson interprétée par Tornike Kipiani.

Patronyme 

 
 Lu You (1125-1210), écrivain chinois.
 Meng You, héros des Trois Royaumes, en Chine ancienne.
 You (1964-), actrice japonaise.
 You (1978-), dessinatrice coréenne-belge.
 You Xiaodi (1996-), joueuse de tennis chinoise.

Toponyme 

 You, un village du Cameroun
 You, un village du Burkina Faso

Hydronyme 
 You, un cours d'eau de la Chine, affluent de la Yu.
 You, un cours d'eau de la Chine, affluent du Yuan.

Autres 
 You, magazine de prépublication de manga japonais de l'éditeur Shūeisha.
 You (酉), dixième branche terrestre du calendrier sexagésimal chinois.
 You ou Yu (Ю), trente-deuxième lettre de l'alphabet cyrillique.

Voir aussi